Kathleen (Florida), plaats in Florida
 Kathleen (West-Australië), spookdorp in West-Australië